Saint-Berain kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Bérain-sur-Dheune, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Bérain, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Berain-sous-Sanvignes, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté